Okręty US Navy o nazwie USS "Carmita":
 Pierwszy "Carmita" był szkunerem. Przechwycony przez USS "Magnolia" 27 grudnia 1862.
 Drugi "Carmita" (IX-152), dawniej "Slate", został nabyty przez US Navy 11 maja 1944.

Carmita